Biológia
 A vízi élőlények végtagjai: úszó (anatómia).
 A csontos halak előbél eredetű szerve: úszóhólyag.
Sport
 Az úszást mint sporttevékenységet folytató személyt „úszó”-nak nevezzük.
 A horgászat egy kelléke: úszó (horgászat).